Алы́п Уба́ев (; 1893 год, село Оймауыт — 1977 год) — старший чабан колхоза имени Джамбула Байганинского района Актюбинской области, Казахская ССР. Герой  Социалистического Труда (1948).

Родился в 1893 году в крестьянской семье в селе Оймауыт. С 1930 года трудился чабаном в сельскохозяйственной артели, которая позднее была преобразована в колхоз имени Джамбула Табынского района (позднее — Байганинский район). Позднее был назначен старшим чабаном. Проработал в колхозе до выхода на пенсию в 1958 году.

В 1947 году бригада Алыпа Убаева вырастила 931 ягнят от 694 овцематок. Эти трудовые результаты стали самыми высокими годовыми показателями в Байганинском районе. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 июля 1948 года удостоен звания Героя Социалистического Труда «за получение высокой продуктивности животноводства в 1947 году при выполнении колхозом обязательных поставок сельскохозяйственных продуктов и плана развития животноводства» с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

В 1947 и 1965 годах участвовал во Всесоюзной выставке ВДНХ.

Скончался в 1977 году.

 Награды
 Герой Социалистического Труда
 Орден Ленина
 Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»

Примечания

Литература 
 Ақтөбе: Энциклопедия. — Ақтөбе,2001. — 748 бет

Ссылки 
 Үбаев Әліп